Toranius ou Thoranius est le nom de plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Un légat de Quintus Metellus Pius en Espagne, qui fut défait par Sertorius en . Il est appelé Thorius par Florus.
 Un des membres du parti de Pompée, exilé en , et auquel Cicéron adressa deux lettres de consolation. Son nom est aussi orthographié Toriannus.
 Caius Toranius, le tuteur d'Auguste et le collègue de son père dans l'édilité. Il fut proscrit par le second triumvirat (formé par Octave, Marc Antoine et Lépide) pour avoir soutenu le parti de Pompée, et se vit livrer par son propre fils, qui suivait le parti opposé. Sa fille Émilie apparait dans la pièce de Corneille Cinna.
 Thorianus, tribun de la plèbe en  Il fit asseoir son père à ses côtés au théâtre sur les sièges réservés aux tribuns, bien qu'il fût un affranchi.
 Thoranius ou Torianus, un célèbre marchand d'esclave du temps d'Antoine et d'Auguste. Il est appelé Torianus Flaccus par Macrobe

Notes et références